Millars (Canal de Navarrés), municipi castellanoparlant de la Canal de Navarrés 
 Millars (Madremanya), poble al municipi de Madremanya
 Millars (Rosselló), municipi del Rosselló
 Castell de Millars
 Cantó de Millars, divisió administrativa francesa que agrupa una part dels municipis del Rosselló
 Riu Millars, riu de l'Aragó i del País Valencià 
 Senyoria de Millars, jurisdicció feudal del Rosselló creada a la primera meitat del segle XII